Kombinace může být:

 kombinace – matematický pojem
 lineární kombinace – obor lineární algebry

ve sportu
 kombinace (sport) – bodování za kombinaci disciplín na mistrovstvích nebo pohárech
 severská kombinace – lyžařská sportovní disciplina v klasickém lyžování (kombinuje discipliny skoky na lyžích a běh na lyžích)
 alpská kombinace – lyžařská sportovní disciplina a alpském lyžování (kombinuje discipliny sjezd a speciální slalom)

jiný význam
 výherní kombinace – pojem z oblasti karetních her užívaný např. v pokeru

Externí odkazy